Император Александр II — российский император.
 «Император Александр II» — броненосец Балтийского флота в 1893—1922 гг.
 «Император Александр II» — парусное судно российского гражданского флота на Тихом океане в 1868—1876 гг.